Basilides Barna (1903–1967) magyar festőművész
Basilides Barna (?) magyar színész

Jegyzetek